Alphen aan den Rijn (plaats), hoofdplaats in de gemeente Alphen aan den Rijn
 Alphen aan den Rijn (gemeente), Nederlandse gemeente in de provincie Zuid-Holland